Indonesië
 Tlanakan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java
 Tlanakan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java